Les épreuves de tennis des Jeux olympiques de la jeunesse de 2014 se sont déroulées au Nanjing Sport Institute de Nankin, en Chine, du 17 au . Un nouveau tableau fait son apparition au programme par rapport à l'édition précédente : le double mixte qui vient s'ajouter aux 4 autres tableaux (simple garçons, simple filles, double garçons et double filles).

Palmarès

Résultats

Simple garçons

Simple filles

Double garçons

Double filles

Double mixte

Références

Liens externes 
 Site officiel

Épreuve aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2014
Jeux olympiques de la jeunesse 2014
JOJ
Jeux olympiques de la jeunesse 2014